Dit is een lijst van de hoogste bergtoppen in de Amerikaanse staat Californië. Californië heeft de hoogste berg van de 48 aaneengesloten staten, de Mount Whitney (4.421 meter), en telt in totaal 16 vierduizenders.

Hoogste bergen 
Deze lijst bevat de veertig hoogste bergtoppen die ten minste 500 meter topografische prominentie hebben.

Andere bergen en heuvels 

 Amboy Crater (288 m), een sintelkegel de Mojavewoestijn
 Cinder Cone (2105 m), een sintelkegel in Lassen Volcanic National Park
 Clouds Rest (3027 m), een opvallende berg  in Yosemite National Park
 Double Mountain (2436 m), het hoogste punt van de Tehachapi Mountains
 Half Dome (2694+ m), een iconische granietkoepel in Yosemite National Park
 Moro Rock (2050 m), een granietkoepel in Sequoia National Park
 Mount Davidson (283 m), de hoogste heuvel van San Francisco
 Mount Diablo (1178 m), de meest dominante bergtop in de San Francisco Bay Area
 Mount Konocti (1312 m), de hoogste bergtop in het Clear Lake-vulkaanveld
 Mount Muir (4237 m), een van de bergtoppen aan de zijde van Mount Whitney
 Mount Starr King (2772 m), een granietkoepel in Yosemite National Park
 Mount Tamalpais (784 m), het hoogste punt van Marin County, meestal zichtbaar vanuit San Francisco
 Mount Tehama (2815 m), het hoogste punt van Tehama County
 Telegraph Hill (83 m), een heuvel in San Francisco met daarop Coit Tower
 Twin Buttes (1630 m), twee sintelkegels in het zuiden van de Cascade Range
 Twin Peaks (281 m), twee heuvels in San Francisco

Zie ook 

 Lijst van gebergten in Californië

 
Californië
bergen Californie